Namrik kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Namorik, ö, 
 Keiluk, ö, Ailinglapalap, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar